Inre Mörtträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,89 ha)
Inre Mörtträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (15,7 ha)

Se även
Mörtträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn